Brigitte Gonthier-Maurin (1956) – politico francese
 Georges Gonthier (...) – matematico francese
 Johanne Gonthier (1954) – politico francese
 Linard Gonthier (1562-1642) – vetraio francese 
 Marie-François-Pierre Gonthier de Biran, noto come Maine de Biran (1766-1824) –  filosofo e psicologo francese
 Roger Gonthier (1884-1978) – architetto francese